Giornale d'Italia «Spettante alla scienza naturale, e principalmente all'agricoltura, alle arti, ed al commercio» (1764-1797) – settimanale fondato a Venezia
 Il Giornale d'Italia (1901-2006) – storico quotidiano italiano; fu il primo in cui apparve la Terza pagina
 Il Giornale d'Italia (2012-2018 e 2020-in corso) – quotidiano indipendente

Pagine correlate 
Il Giornale (disambigua)